Dobromił – imię męskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 1 podstawowa

 Dobromil – przysiółek  wsi Łagoszów Wielki w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Radwanice 
 Dobromil – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Dobromil – kolonia wsi Dobromil w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Bielsk Podlaski 
 Dobromil – część wsi Łukowo w woj. wielkopolskim w pow. obornickim, w gminie Oborniki

Miasto na Ukrainie  
 Dobromil – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim